Фотография
 Слайд — то же самое, что и диапозитив.

 Музыка
  — техника игры на гитаре.
 Слайд — приспособление, используемое для игры такой техникой.
 Слайд — техника игры на губной гармонике

 Хореография
 Слайд — движение в танце.

 Экстремальные виды спорта
 Слайд — специальный приём — скольжение, выполняемое на роликовых коньках, скейтборде, сноуборде.